Álvaro Delgado puede referirse a:
 Álvaro Delgado Ceretta (n.1969), político uruguayo.
 Álvaro Delgado Gómez (n.1966), escritor mexicano.
 Álvaro Delgado Ramos (1922-2016), pintor español.
 Álvaro Delgado Sciaraffia (n.1995), futbolista chileno.